«Эпизод, где Рэйчел понимает» () — двадцать четвертый и последний эпизод 1 сезона сериала «Друзья», транслируемого на канале NBC. Впервые показан 5 мая 1995 года.

Друзья празднуют день рождения Рэйчел и та случайно узнает, что Росс к ней не равнодушен. Ситуация осложняется тем, что на этот момент Росс уехал в Китай. Джоуи участвует в медицинском исследовании, которое заставляет его изменить привычный взгляд на сексуальные отношения с женщинами.

Серия занимает 70-е место среди всех 236-ти серий сериала.

Сюжет 
Друзья сидят в Центральной кофейне, Росс показывает фотографии своего новорожденного сына — Бена. Одновременно с этим Россу приходится справляться с тайными чувствами к Рэйчел. Джоуи в очередной раз просит Чендлера оплатить заказ, Чендлер соглашается но саркастически говорит: «Хорошо, хорошо...Включая вафли на прошлой неделе, ты должен мне 17 миллиардов долларов!». Джоуи обещает все вернуть, так как сейчас участвует в исследовании фертильности, за которое ему должны заплатить 700 долларов.

В квартире Моники ребята готовятся ко дню рождения Рэйчел: Моника и Фиби накрывают на стол, а Джоуи и Чендлер готовят барбекю на балконе. Джоуи рассказывает о своей новой подруге — Мэлани, и о том как у них складываются отношения, с учетом того, что он не может иметь половой контакт, пока участвует в исследовании. Приходит Росс и сообщает, что его командируют на неделю в Китай чтобы приобрести кость для музея. В поездке нет возможности поддерживать связь, поэтому он дает маршрут и свою фотографию для Бена. Росс хочет поздравить Рэйчел до отъезда, но она в кафе с «каким-то Карлом». Джоуи и Чендлер предлагают другу забыть Рэйчел. Расстроенный, он передает свой подарок и уезжает.

На праздник приходит новая подруга Джоуи — Мэлани, она рассказывает про свой бизнес, фруктовые корзинки. Чуть позже Моника дает совет Джоуи: если Мэлани требует близости, он может доставить ей удовольствие, при этом не нарушать правила исследования. 

Рэйчел зовет всех раскрывать подарки. Первый подарок, очевидно, от Мэлани — корзина с фруктами. Чендлер дарит дорожный эрудит, что не впечатляет Рэйчел — она отдает его обратно Чендлеру, Джоуи — книгу доктора Сьюза «О,места, куда Вы пойдете!». Рэйчел находит подарок Росса, это старинная брошь, похожая на ту, которая была у её бабушки. Она очень удивлена таким подарком, и тут Чендлер говорит: «Помните в колледже, когда он влюбился в Кэрол и купил для неё ту нелепую дорогую хрустальную утку?» (). Все понимают, что Чендлер сказал лишнего, Рэйчел шокирована. Моника вспоминает, что самолет Росса взлетит только через 40 минут и Рэйчер успевает в аэропорт. Рэйчел прибывает в аэропорт и пытается пройти через пропускной пункт, но её не пускают. Она просит передать сообщение мужчине в голубом пиджаке. Сотрудница подбегает к пожилой паре (мужчина так же одет в пиджак), идущей впереди Росса и передает сообщение Рэйчел: «Она говорит, что ей понравился подарок и, что она хочет увидеть его после возвращения» (). Росс не слышит слов, так как слушает курс китайского в наушниках.

Джоуи и Мэлани в постели. Джоуи воспользовался советом Моники. Мэлани очень рада, что Джоуи не похож на других мужчин, которые думают только о своём удовлетворении. 

В квартире Моники девушки обсуждают возможные отношения Росса и Рэйчел: Моника рада, что они станут с Рэйчел «кровными подругами», а Фиби утверждает, что будет тяжело, ведь Рэйчел уже знает все недостатки Росса: «это то же самое что начать с 50-го свидания». 

Джоуи делится с Чендлером полученным опытом: принося удовольствие Мэлани, он как-будто вышел на новый уровень. В благодарность Мэлани задаривает его корзинами с фруктами. Однако, после окончания исследований, Джоуи больше не собирается практиковать подобные отношения и возвращается к «типично мужскому поведению».

Проходит неделя, Рэйчел ужинает с Карлом у себя в квартире. Во время разговора, она думает о Россе и понимает, что он ей тоже нравится. Рэйчел оставляет Карла и бежит в аэропорт встречать Росса. Однако он выходит из самолета с новой девушкой — Джули.

В ролях

Основной состав 

 Дженнифер Энистон — Рэйчел Грин
 Кортни Кокс — Моника Геллер
 Лиза Кудроу — Фиби Буффе
 Мэтт Леблан — Джоуи Триббиани
 Мэттью Перри  — Чендлер Бинг
 Дэвид Швиммер — Росс Геллер

Эпизодические роли 

 Лорен Том — Джули
 Коринн Борер — Мэлани
 Томми Блэйз — Карл
 Керри Кларк — сотрудница аэропорта

Культурные отсылки 

 В квартире парней висит постер из «Пускай смеются» (1928) с Лорел и Харди, а в спальне Джоуи — из фильма «Лицо со шрамом» (1983).
 На балконе Чендлер перебирает имена из «Элвин и бурундуки» (1983), когда Росс спрашивает его о Карле: «посмотрим, Элвин, Саймон, Теодор..нет».
 Чендлер говорит Рэйчел, что не смотрел «Спасатели Малибу» с тех пор как убрали Ясмин Блит.
 В сцене, где Рэйчел встречает Росса из аэропорта на фоне играет песня «Take A Bow» Мадонны.

Приём 

 В оригинальном эфире этот эпизод посмотрели 31,3 миллиона зрителей, что делает его самым просматриваемым эпизодом первого сезона.
 Сэм Ашерст из Digital Spy поставил эпизод на 70-е место в рейтинге 236 эпизодов «Друзей» и назвал его популярным эпизодом с сильный сюжетным крючком. А Telegraph & Argus поставили это эпизод на 10-е место в рейтинге из всех эпизодов сериала.

Внешние ссылки

Примечания 

Эпизоды 1-го сезона телесериала «Друзья»
Эпизоды телесериалов США 1995 года